Hjernens mekanik () er en sovjetisk film fra 1926 af Vsevolod Pudovkin.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Sovjetiske film fra 1926
Stumfilm fra Sovjetunionen